Zina Garrison e Sherwood Stewart erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Louise Field e Brad Drewett.

Jana Novotná e Jim Pugh hanno battuto in finale 5–7, 6–2, 6–4 Martina Navrátilová e Tim Gullikson.

Teste di serie

 Lori McNeil /  Guy Forget (primo turno)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (quarti di finale)
 Wendy Turnbull /  Peter Doohan (primo turno)
 Zina Garrison /  Sherwood Stewart (primo turno)

 Jana Novotná /  Jim Pugh (campioni) 
 Jenny Byrne /  Kim Warwick (primo turno) 
n/a 
 Candy Reynolds /  Chip Hooper (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1988